Cosmopolis, palavra grega para "cidade universo" ou "cidade da ordem", (plural: cosmopoleis) pode referir-se a:

Cosmopolis (livro), um romance de 2003 de Don DeLillo
Cosmopolis (filme), um filme de 2012 dirigido por David Cronenberg, baseado no romance de DeLillo 
Cosmopolis, um livro de 1892 de Paul Bourget
Cosmopolis, Washington , uma cidade nos Estados Unidos
Cosmopolis XXI, um veículo russo planejado como um veículo de turismo espacial
Cosmópolis, um município do estado de São Paulo no Brasil
Cosmopolis, a cidade fictícia em que a série de TV Mission Hill é definido
Cosmopolis, um trabalho musical de Elias Breeskin
Cosmopolis, uma revista em todo o universo ficcional empregada pelo romancista Jack Vance
Cosmopolis: A Literary Review, uma revista literária multilíngue extinta publicado em Londres, Paris, Berlim e São Petersburgo 1896-1898
Cosmopolis: The Hidden Agenda of Modernity, um livro de Stephen Toulmin

Desambiguação